Aygestan (en arménien : ) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh, ou Ballıca, un village d'Azerbaïdjan situé dans le raion de Khodjaly. La population s'élevait à  en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran
Localité dans le raion de Khodjaly